Reichsrat steht für:

 Reichsrat (Heiliges Römisches Reich), die Ständeversammlung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation
 Reichsrat (Deutschland), das Organ der Weimarer Republik (1919–1933/34), welches die Länder vertrat
 Reichsrat (Bayern), die Erste Kammer des Bayerischen Landtages im Königreich Bayern
 Staatsrat (Österreich), das Kabinett des österreichischen Kaisers, hieß 1848–1861 Reichsrat
 Reichsrat (Österreich), das Parlament im Kaisertum Österreich und der österreichischen Reichshälfte Österreich-Ungarns ab 1861
 Dänischer Reichsrat, das Gremium des dänischen Adels und des Klerus im Königreich Dänemark
 Dänischer Reichsrat (1855–1866), das Parlament des dänischen Gesamtstaates 1855–1866
 Staatsrat (Russisches Kaiserreich), die höchste gesetzesberatende und später dann gesetzgebende Körperschaft im Russischen Reich, wird auf Deutsch auch als Reichsrat bezeichnet
 Reichsrat (Schweden), zunächst nur politische Institution und später auch Staatsorgan Schwedens